Kuncewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jozafat Kuncewicz (1580–1623), Bischof in Polock, Heiliger, siehe Josaphat Kunzewitsch
 Piotr Kuncewicz (1936–2007), polnischer Schriftsteller